Alaksandr Siarhiejewicz Darożka (biał. Аляксандр Сяргеевіч Дарожка; ur. 19 sierpnia 1991 w Mińsku) – białoruski biathlonista.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Białoruscy biathloniści
Urodzeni w 1991
Białoruscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Mińsku